Хаит (вариант ) — еврейская фамилия.

 Хаит, Валерий Исаакович (род. 1939) — украинский прозаик, поэт, сатирик, драматург, редактор, телеведущий и журналист.
 Хаит, Галит (род. 1975) — израильская фигуристка, тренер.
 Хаит, Леонид Абрамович (1928—2017) — советский и израильский режиссёр, театральный педагог, драматург.
 Хаит, Ростислав Валерьевич (род. 1971) — украинский актёр, сценарист, продюсер, сын В. И. Хаита.

Также 
 Хаит — ныне не существующий таджикский город, с населением более 20 000 человек, уничтоженный оползнем.
 Хаит — древнеегипетская золотая корона фараонов.